Villa Demidoff pode referir-se:

à Villa Medicea di Pratolino;
ou à Villa San Donato.

Desambiguação